Cappadocia – regione della Turchia
Cappadocia – satrapia dell'Impero achemenide
Cappadocia – provincia romana
Kappadokia – thema dell'Impero Bizantino
Cappadocia – comune d'Italia in provincia dell'Aquila